Cardwell (Missouri)
Cardwell (Montana)

Veja também
Caldwell

Desambiguações de topônimos